Catherine (canção)
 Catherine (jogo eletrônico)

Desambiguações de antropônimos